

História 
Batávia (região) — região histórica dos Países Baixos
Batavos — povo germânico da Antiguidade que vivia na região de Batávia
Nimega — cidade dos Países Baixos chamada Ópido dos Batavos pelos romanos
Passau — cidade alemã da Baviera chamada Batávia pelos romanos
República Batava — ou Batávia; Estado neerlandês que existiu entre 1795 e 1806
Jacarta — capital da Indonésia, chamada Batávia durante o período colonial

Cidades dos Estados Unidos 
Batavia (Illinois)
Batavia (Iowa)
Batavia (Nova Iorque)
Batavia (Ohio)

Outros usos 
Batavia (Suriname) — cidade
Batavia Air — companhia aérea indonésia encerrada em 2013

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos